TCI kan verwijzen naar:

 Team Criminele Inlichtingen, een onderdeel van de Nederlandse Nationale politie
 The Children's Investment, een Brits beleggingsfonds